Otávio Henrique Santos (ur. 4 maja 1994 w Maceió) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika we francuskim klubie Girondins Bordeaux. Wychowanek Athletico Paranaense.

Bibliografia 
 
 

Brazylijscy piłkarze
Piłkarze Athletico Paranaense
Piłkarze Girondins Bordeaux
Urodzeni w 1994
Ludzie urodzeni w Maceió